Amerikai Egyesült Államok
Ayers (Bond megye, Illinois)
Ayers (Carroll megye, Illinois)
Ayers Township, Champaign megye, Illinois
Ayers (Nyugat-Virginia)